Strebe steht für:

 Strebe, ein Bauelement

als Kurzform:
 Schubstrebe, Kraftfahrzeugteil
 Domstrebe, Karosserieelement 

Person:
 Bert Strebe (* 1958), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Journalist

Siehe auch:
 Strebewerk (gotische Kathedralen)
 Streber (Begriffsklärung)
 Streb (Begriffsklärung)